Вайсензе (, от  — белое и  — озеро) — географическое название:

 Вайсензе — город в федеральной земле Тюрингия (Германия);
 Вайсензе — коммуна в федеральной земле Каринтия (Австрия);
 Вайсензе — с 1920 года административный округ Берлина, получивший статус района в составе округа Панков после реформы 2001 года;
 Вайсензе — район города Фюссен в Баварии (Германия);
 озеро Вайсензе близ Фюссена;
 озеро Вайсензе в Каринтии.